11-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 28 апреля по 8 ноября 2001. Путёвки в Первую лигу завоевали минский «Локомотив» и «Сморгонь».

Итоговая таблица

См. также 
 Высшая лига 2001
 Первая лига 2001

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Белоруссии в 2001 году
Вторая лига Белоруссии по футболу